Пичу́жкин — русская фамилия, имеет женскую форму Пичу́жкина.

Известные носители 
 Пичужкин, Михаил Сергеевич (1925—2002) — советский партийный деятель.

 Пичужкина, Наталья Сергеевна (род. 1984) — российская дзюдоистка.

См. также 
 
 Пичушкин, Александр Юрьевич (род. 1974) — российский серийный убийца, известный как «Битцевский маньяк».